Медаль «За отличие в службе» — название ряда наград.

 Медаль «За отличие в службе» (МВД) — ведомственная награда Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в службе» (МЧС) — ведомственная медаль МЧС России.
 Медаль «За отличие в службе» (Спецстрой) — ведомственная медаль Федерального агентства специального строительства России.
 Медаль «За отличие в службе» (ФСБ) — ведомственная медаль Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в службе» (ФСЖВ) — ведомственная медаль Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в службе» (ФСИН) — ведомственная награда Федеральной службы исполнения наказаний России.

См. также 
 Медаль «За отличие»
 Медаль «За отличие в военной службе»
 Почётный знак «За отличие в службе» (Минприроды) — ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.